Ла́зарь Шапи́ро: Шапиро, Лазарь Вульфович (1928—2006) — русский детский писатель.
 Шапиро, Лазарь Моисеевич (1938—2013) — советский тренер по вольной борьбе.